Мировая лига по хоккею на траве среди мужчин 2014/15 (2-й раунд) — 2-й раунд 2-го розыгрыша турнира по хоккею на траве среди мужских сборных команд. В трёх соревнованиях раунда, проходивших в различных городах мира с 17 января по 15 марта 2015, участвовало 24 сборных команды. Борьба в соревнованиях раунда шла за 9 путёвок в полуфинальные раунды розыгрыша Мировой лиги 2014/15.

Квалификация на турнир 
Автоматическую квалификацию для участия во 2-м раунде Мировой лиги 2014/15 получили 8 команд, имеющих в рейтинге ФИХ (по состоянию на 10 декабря 2012 года) места с 12-го по 19-е; также её получили две команды, не проходящие по критерию рейтинга, но представляющие страны, где проводились соревнования раунда (сборная Сингапура и сборная США). Также квалификацию получили 14 команд, прошедших из 1-го раунда. Поскольку после окончания соревнований 1-го раунда с дальнейшего участия в розыгрыше Мировой лиги снялись сборная Фиджи и сборная Шри-Ланки, то их место заняли сборная Омана и сборная Украины. Все 24 команды, участвовавшие во 2-м раунде, вместе с их рейтингами перед началом розыгрыша Мировой лиги 2014/2015, а также соревнования 1-го раунда, откуда вышли не проходящие по рейтингу ФИХ команды, показаны в таблице:

Результаты соревнований 
Очки начисляются по следующим правилам:
 за победу в игровое время — 3 очка
 за ничью — 1 очко

 за поражение в игровое время — 0 очков

Сингапур 
 Сингапур, 17–25 января 2015

Время начала матчей указано по UTC+08:00

Команды 
(в скобках — рейтинг ФИХ на 10 декабря 2012)
  (30)
  (13)
  (35)
  (22)
  (18)
  (36)
  (24)
  (14)

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица 

 Проходят в полуфинальные раунды

Сан-Диего 

 Сан-Диего (США), 28 февраля – 8 марта 2015.

Время начала матчей указано по UTC+08:00

Команды 
(в скобках — рейтинг ФИХ на 10 декабря 2012)
  (23)
  (15)
  (32)
  (16)
  (19)
 
  (29)
  (26)

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Кейптаун 

 Кейптаун (ЮАР), 7–15 марта 2015.

Время начала матчей указано по UTC+08:00

Команды 
(в скобках — рейтинг ФИХ на 10 декабря 2012)
  (33)
  (37)
  (21)
  (27)
  (17)
  (20)
  (38)
  (12)

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира (Сингапур)

Мировая лига по хоккею на траве 2014/15
2015 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Сингапуре
Международные соревнования по хоккею на траве в США
Международные соревнования по хоккею на траве в ЮАР
Спорт в США в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Сан-Диего